Het Wereldkampioenschap triatlon sprint 2013 werd gehouden op 20 en 21 juli 2013 in Hamburg, Duitsland. Het was de vierde keer dat de International Triathlon Union (ITU) een wereldtitel organiseerde op de sprintafstand. Voor zowel mannen als vrouwen ging de wedstrijd over 750 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen. De Brit Jonathan Brownlee prolongeerde zijn wereldtitel bij de mannen, de Duitse Anne Haug nam bij de vrouwen de titel over van Lisa Nordén (Zweden).

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

Triatlon in 2013
2013
Triatlon
Sportevenement in Hamburg